All Read About It!, een Canadese educatieve televisieserie uit 1979
 Read All About It (film), een film met Derek Gorst uit 1945
 Read All About It (album),  een album van Newsboys uit 1988
 Extra Texture (Read All About It), een album van George Harrison uit 1975
 Read All About It (single), een single van Professor Green uit 2011
 Read All About It, Pt. II", een single van Green en Fink, gebaseerd op het nummer van Professor Green
 Read All About It (Pt III)", een single van Emili Sande, gebaseerd op het nummer van Professor Green
 Read All About It (The Flirtations), een nummer van The Flirtations
 Read All About It (Raven), een nummer van Raven